Cupa Africii pe Națiuni  este cea mai importantă competiție internațională fotbalistică din  Africa. Aceasta este organizată de Confederația Africană de Fotbal (CAF), iar prima ediție a avut loc în 1957, în Sudan. În perioada 1968-2012, turneul a fost organizat din doi în doi ani, în anii pari. Începând din 2013, turneul este organizat în anii impari, pentru a nu se disputa în același an cu Campionatul Mondial de Fotbal. Deținătoarea titlului este Camerun].

Istorie 
Originile Cupei Africii datează de prin iunie 1956, când a fost propusă crearea Confederației Africane de Fotbal în timpul celei de-a treia ședințe FIFA care avea loc la Lisabona. După s-au făcut imediat planuri pentru formarea unei competiții continentale care a și avut loc în Khartoum, Sudan. Nu au avut loc calificări pentru acest turneu, terenul a fost făcut de cele patru țări fondatoare ale CAF (Sudan, Egipt, Etiopia și Africa de Sud). Refuzul Africii de Sud de a trimite la turneu o echipă multirasială a dus la descalificarea ei, astfel Etiopia având cale liberă spre finală .
Ca rezultat, doar două meciuri au avut loc, Egipt devenind prima campioană continentală după ce au învins gazda, Sudan în semifinale și pe Etiopia în finală. Doi ani mai târziu, Egipt a găzduit CAN în Cairo care a avut aceleași trei echipe participante. Gazdă și deținătoare a titlului Egipt a câștigat din nou învingând acum pe Sudan.

La Cupa Africii pe Națiuni 1962 au participat nouă echipe de data aceasta având loc și runde de calificare pentru a determina care vor fi cele patru echipe care vor juca în rundele finale.Gazda Etiopia și Egipt campionii ediției trecute au ajuns în priemele patru automat, iar celelalte două echipe care li s-au alăturat sunt: Nigeria și Tunisia. Egipt a apărut pentru a treia oară consecutiv în finală, dar de data aceasta a ieșit victorioasă echipa Etiopiei, după ce prima oară au învins Tunisia și după Egipt în prelungiri.

Palmares

Rezultate 
<div style="height:505px; width:500px; overflow:auto; margin:auto; padding:3px; border:8px solid #CCCCCC; padding:1em; padding-top:0.2em; padding-bottom:0em;font-size:90%;">
{|  border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 2021  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| width="250" align="right"|   Senegal  
| width="50" align="center"| 0 - 0  4 - 2 pen.
| width="250" |   Egipt   
|-
|  colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
|  align="right" | Burkina Faso  
|  align="center"| 3 - 3  3 - 5 pen.
|   Camerun    
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 2019  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
|  align="right" |   Senegal  
|  align="center"| 0 - 1 
|   Algeria   
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"     | Tunisia  
| align="center"  | 0 - 1
|  Nigeria   
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 2017  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"    |  Egipt 
| align="center" |  1 - 2
|    Camerun 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    |  Burkina Faso  
| align="center" | 1 - 0  
|  Ghana
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 2015  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"  |  Coasta de Fildeș 
| align="center" | 0 - 0  9 - 8 pen.
|  Ghana  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"  |   RD Congo 
| align="center" |  0 - 0  4 - 2 pen.
|   Guineea Ecuatorială
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 2013  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"    |  Nigeria 
| align="center" | 1 - 0 
|   Burkina Faso 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    |   Mali 
| align="center" |  3 - 1
|   Ghana
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 2012   
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"    |  Zambia 
| align="center" |  0 - 0  8 - 7 pen.
|   Coasta de Fildeș  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    | Ghana   
| align="center" | 0 - 2|  Mali |- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 2010  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  Ghana   
| align="center" | 0 - 1
|  Egipt  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    |  Nigeria 
| align="center" | 1 - 0
|  Algeria 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 2008  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"    |  Camerun   
| align="center" | 0 - 1
|  Egipt 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    |   Ghana 
| align="center" | 4 - 2
|  Coasta de Fildeș 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 2006  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"    |  Egipt 
| align="center" | 0 - 0  4 - 2 pen.
|   Coasta de Fildeș  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    | Senegal 
| align="center" |  0 - 1 
|  Nigeria 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 2004  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"    |   Tunisia 
| align="center" |  2 - 1
|   Maroc 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    |  Nigeria 
| align="center" | 2 - 1 
|   Mali 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 2002  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"    |  Senegal 
| align="center" |  0 - 0  2 - 3 pen.
|  Camerun 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    |  Nigeria 
| align="center" | 1 - 0 
|  Mali 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 2000   
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"  |    Nigeria 
| align="center" | 2 - 2  3 - 4 pen.
|  Camerun 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    |  Africa de Sud 
| align="center" |  2 - 2  4 - 3 pen.
|   Tunisia 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1998  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"    |  Africa de Sud  
| align="center" | 0 - 2 
|  Egipt 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    |  RD Congo 
| align="center" |  4 - 4  4 - 1 pen.
|   Burkina Faso 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1996  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"    |  Africa de Sud  
| align="center" | 2 - 0 
|  Tunisia 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    | Ghana   
| align="center" | 0 - 1|  Zambia |- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1994  
|- 
| colspan="3" bgcolor=#FFC0CB align="center" | Finala|- 
| align="right"    |   Nigeria 
| align="center" | 2 - 1 
|   Zambia   
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"     |  Coasta de Fildeș  
| align="center"  | 3 - 1|  Mali
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1992  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"    |  Coasta de Fildeș 
| align="center" |  0 - 0  11 - 10 pen.
|    Ghana 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    |  Nigeria 
| align="center" | 2 - 1 
|   Camerun  
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1990  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"    |  Algeria 
| align="center" | 1 - 0
|  Nigeria  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    |  Zambia 
| align="center" |  1 - 0 
|   Senegal 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1988  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala
|- 
| align="right"    |  Camerun 
| align="center" | 1 - 0
|  Nigeria  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică
|- 
| align="right"    | Maroc  
| align="center" | 1 - 1  3 - 4 pen.|   Algeria |- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1986  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  Egipt 
| align="center" | 0 - 0  5 - 4 pen.|   Camerun  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    |  Coasta de Fildeș 
| align="center" |  3 - 2 
|  Maroc 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1984  
|- 
| colspan="3" bgcolor=#FFC0CB align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  Camerun 
| align="center" |  3 - 1 
|   Nigeria  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    |  Algeria 
| align="center" | 3 - 1|  Egipt 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1982  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  Ghana 
| align="center" | 1 - 1  7 - 6 pen.|  Libia  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    | Zambia 
| align="center" | 2 - 0 
|  Algeria  |- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1980  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  Nigeria 
| align="center" |  3 - 0 
|   Algeria  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    |  Maroc 
| align="center" | 2 - 0|  Egipt 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1978  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  Ghana 
| align="center" |  2 - 0|  Uganda 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    |  Nigeria   
| align="center" | 1 - 1  2 - 0 
|  Tunisia 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1976  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Grupa finală|- 
| align="right"    |   Maroc 
| align="center" |  5p. - 4p.|   Guineea 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Grupa finală|- 
| align="right"    |  Nigeria 
| align="center" | 3p. - 0p. 
|   Egipt 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1974  
|- 
| colspan="3" bgcolor=#FFC0CB align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  RD Congo 
| align="center" |  2 - 2  Rejucare  2 - 0|  Zambia 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    | Congo  
| align="center" | 0 - 4  
|  Egipt |- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1972  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  Congo 
| align="center" |  3 - 2|  Mali 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    |  Camerun 
| align="center" | 5 - 2|   RD Congo 
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1970  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  Sudan 
| align="center" |  1 - 0|  Ghana 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    |  Egipt 
| align="center" | 3 - 1|   Coaste de Fildeș|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1968  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  RD Congo 
| align="center" |  1 - 0|  Ghana 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    |  Coasta de Fildeș 
| align="center" | 1 - 0|   Etiopia|-
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1965  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  Ghana 
| align="center" |  3 - 2|  Tunisia 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    | Senegal 
| align="center" | 0 - 1|   Coasta de Fildeș  
|-
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1963  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  Ghana 
| align="center" |  3 - 0|  Sudan 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    |  Egipt 
| align="center" | 3 - 0|   Etiopia|-
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1962  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  Etiopia 
| align="center" |  4 - 2|  Egipt 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    |  Tunisia 
| align="center" | 3 - 0|   Uganda|-
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1959  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Grupa Finală|- 
| align="right"    |  Egipt 
| align="center" |  4p. - 2p.|  Sudan 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Grupa Finală|- 
|
| align="right" |  0p.| align="left"   |  Etiopia  
|- 
| colspan=3 align="center" bgcolor=#8870BF | Cupa Africii pe Națiuni 1957  
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala|- 
| align="right"    |  Egipt 
| align="center" |  4 - 0|  Etiopia 
|- 
| colspan="3" bgcolor=pink align="center" | Finala Mică|- 
| align="right"    |  Sudan 
| align="center" | abandon
|   Africa de Sud|} 
</div>

 Finale 
 Cea Mare 
 Tabel cu echipele naționale din Africa care au jucat cel puțin o finală mare.

 Anii cu fond galben = Echipa campioană  în acel an.

 Consecutiv 
 Tabel cu echipele naționale care au jucat consecutiv două sau mai multe finale mari.

 Sferturi de finală 
 După regiune 
 Tabel cu echipele naționale, altele decât cele de mai sus care au jucat cel puțin un  sfert de finală.

Participări
 Tabel cu echipele naționale din Africa care au participat la unul sau mai multe turnee finale, trecând de fazele preliminarii. ♠  Actualizat din  ♠

 Sumar 
<div style="text-align:center">Parcursul echipelor naționale la turneele Cupa Africii pe Națiuni</div>
<div style="height:839px; width:1170px; overflow:auto; border:5px solid #CCCCCC; font-size:90%;">

 Golgheteri 

 Antrenori 

Note
 a. La turneul din 1959 și 1976 nu s-a jucat finala mare și nici cea mică, deoarece formatele de atunci erau ca echipele să joace toate într-o grupă finală, iar în funcție de meciurile directe și de poziția în clasament erau desemnate și premiate primele trei locuri.
 b. La turneul din 1963 și 1965 nu s-au jucat semifinale, deoarece formatele de atunci nu prevedeau în grila competiției disputarea semifinalelor, ci echipele câștigătoare de grupă jucau finala mare, iar ocupantele locului doi din grupă jucau finala mică pentru medalia de bronz.
 c. La turneul din 1978, Nigeria a ocupat locul al treilea, în dauna naționalei Tunisiei care a refuzat să mai intre pe teren, când a fost egalată în minutul 42'  la scorul de 1-0. Tunisieni au protestat împotriva deciziei arbitrului central, dar acesta a refuzat să revină asupra deciziei. Când au refuzat să se întoarcă, meciul a fost declarat pierdut și înregistrat ca victorie cu 2-0 pentru Nigeria. Confederația fotbalului african a interzis apoi Tunisia de la toate competițiile CAF timp de doi ani.
 Echipele naționale care nu s-au calificat niciodată sunt:

Referințe

Vezi și
 Campionatul Națiunilor din Africa
 Copa América
 Campionatul Mondial de Fotbal
 Cupa Confederațiilor FIFA

Legături externe 

  CAF
  Cupa Africii pe Națiuni la rsssf.com

Cupa Africii pe Națiuni
Competiții internaționale de fotbal